Distrito de Salas puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:
 En Perú:
 Distrito de Salas (Lambayeque), distrito de Lambayeque;
 Distrito de Salas (Ica), distrito de Ica.